Валерий Анатольевич Зубенко (23 августа 1959, Ворошиловск, Луганская область) — советский и украинский футболист, выступавший на позиции нападающего. В советской высшей лиге сыграл три матча и забил 1 гол. Победитель юниорского турнира УЕФА 1978 года, серебряный призёр молодёжного чемпионата мира (1979). Мастер спорта СССР (1979).

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник ворошиловградского спортинтерната, тренер — Вадим Дмитриевич Добижа. Победитель турнира «Переправа» 1978 года.

В 1976 году включён в состав дубля ворошиловградской «Зари». За основной состав клуба дебютировал 26 августа 1977 года в матче чемпионата СССР против киевского «Динамо», выйдя на замену на 78-й минуте вместо Александра Сорокалета. 11 ноября 1978 года в игре против «Арарата» забил свой единственный гол в высшей лиге. После вылета «Зари» из высшей лиги по итогам сезона-1979, продолжал играть за команду в первой лиге.

В 1982 году выступал за киевский СКА, затем играл за липецкий и запорожский «Металлурги» и ряд любительских клубов. В 1986 году вернулся в «Зарю», вылетевшую к тому времени во вторую лигу, и вместе с командой стал победителем зонального турнира и чемпионом Украинской ССР среди команд второй лиги. Из-за тяжёлой травмы вынужден был завершить карьеру на уровне команд мастеров.

В дальнейшем играл за коллективы физкультуры, выступавшие на уровне чемпионатов областей. В 2000—2001 годах был играющим тренером любительского клуба «Шахтёр» (Кременная).

В 2000-е годы выехал на постоянное место жительства в Испанию, живёт в Валенсии.

Карьера в сборной 
В 1978 году стал победителем юниорского турнира УЕФА (неофициального чемпионата Европы), в том числе играл в финальном матче против Югославии. В 1979 году стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира.

Стиль игры 
Быстрый, техничный, трудолюбивый, хорошо владел дриблингом и скоростной обводкой. Умел точными передачами с флага создавать остроту в штрафной площади соперников

Примечания

Ссылки 
 
 Зубенко Валерій (1959)
 Профиль на сайте «Зари» (Луганск)

Футболисты СССР
Футбольные тренеры Украины
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Металлург» Запорожье